Þ, het IJslandse en Engelse schriftteken 
Thorn (Limburg), een plaats in Limburg (Nederland)
Abdij van Thorn, een vroegere abdij in Thorn
abdijvorstendom Thorn, een onafhankelijk rijkje in Midden-Limburg, bestaande uit de abdij en enkele omliggende dorpen
Toruń, een stad in Polen, ook wel bekend als Thorn
Thorn (film), Deense film uit 2017